MMC poate însemna:
 MultiMediaCard
 Microsoft Management Console
 Mobile Media Center
 Marsh & McLennan Companies